Rose Parade o Tournament of Roses (nome ufficiale della manifestazione: Tournament of Roses Parade) – festival floreale di Pasadena
 Tournament of Roses – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Tournament of Roses – film del 1954 diretto da Otto Lang